Le  d'infanterie ( RI) est un régiment d'infanterie de l'Armée de terre française constitué en 1914 avec les bataillons de réserve du  régiment d'infanterie.

À la mobilisation, chaque régiment d'active créé un régiment de réserve dont le numéro est le sien plus 200.

Création et différentes dénominations 
 :  d'infanterie à partir du 139e régiment d'infanterie
1919: dissolution

Chefs de corps 
  : colonel Charles Alphonse Marie Fourlinnie (†)
  - 1919  : commandant, puis Lieutenant-colonel  Albert Laverrière (dissolution du régiment)

Drapeau 
Batailles inscrites sur le drapeau:

 PICARDIE 1918
 L’AILETTE 1918
 GUISE 1918

Décorations décernées au régiment

 Croix de guerre 1914-1919 avec 1 Palme (citation à l'ordre de l'armée)

Première Guerre mondiale

Affectations 
 d'infanterie d' à  - 128e brigade

Historique 

 1914 : 2 août, création du régiment constitué à deux bataillons il quitte Aurillac le 8 aout, il arrive à Bayon, dans la région de Nancy
 1916 : Le 1er juin, le 339e est constitué à 3 bataillons (composé avec les "restes" du 286e R.I- secteur au bois d'Avocourt
 1917 : Argonne 
 Le 6 mars la 128e brigade est dissoute et le régiment fait partie de 1' I. D. 64. 
 Le  - le régiment, qui était au camp de Mailly, est soudain embarqué. Il fait partie du contingent que la France met à la disposition de son alliée l'Italie. il débarque à Lonatto, en face du lac de Garde.
 1918 :
  : le régiment rentre en France défendre la Patrie menacée.
 Le , il est dans les tranchées à peine ébauchées dans la région de Hailles
 1919 : dissolution

L'Entre-deux-guerres

Seconde Guerre mondiale

De 1945 à nos jours

Faits d'armes faisant particulièrement honneur au régiment 
- Citation du 339ème Régiment à l'ordre de l'Armée le  :« Régiment qui a donné les preuves d'une robuste endurance et d'une belle ténacité. Après avoir sous les ordres du lieutenant-colonel Laverrière bousculé les arrière-gardes ennemies et capturé un matériel important, a franchi de haute lutte, le , une position fortement organisée et atteint le canal de la Sambre par une marche de nuit très hardie. A passé ce canal le , et, par une offensive qu'il a réitérée avec une louable énergie, enlevé les objectifs qui lui étaient assignés, s'emparant de Lesguielles-Saint-Germain, de plus de cent cinquante prisonniers, de quarante mitrailleuses, de deux minenwerfer (mortier "léger" de 76mm, qui pesait tout de même quelque 100 kg, ) et de trois canons de 105. »

Traditions et uniformes

Insigne

Devise

Personnages célèbres

Voir aussi

Articles connexes 
 Liste des régiments français

Liens externes 
  Le 339° RI en Italie durant la 1° Guerre Mondiale

Sources et bibliographie

Notes et références 

Unité d'infanterie française dissoute